Cubit ist
eine alte ägyptische und sumerische Maßeinheit, siehe dazu Alte Maße und Gewichte (Antike)
ein altes anglo-amerikanisches bzw.  britisches Maß
ein Längenmaß, siehe Cubit (Einheit)

Nicht zu verwechseln ist Cubit mit der homophonen Informationsmaßeinheit Qubit.